Sadek ist ein Familien- und ein Ortsname:

 Beatrice Sadek (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Farid Sadek (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Ghasi al-Sadek († 2012), sudanesischer Politiker
 Veronika Sadek (* 2003), slowenische Leichtathletin

und:

 der deutsche Name von Podsadek, Ortsteil von Stará Ľubovňa
 Sadek (Janowo),untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Saddek, 1938 bis 1945 Gartenau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen

Siehe auch:

 Sadiq
 Saddik
 Sadegh
 Sádek
 Zadek